Sindhi (taal); Indische taal uit vooral Pakistan en India
Sindhi (volk); volk uit vooral Pakistan en India

Zie ook
Sindh; een provincie van Pakistan
Sinti; een zigeunerstam